Agustín Rodríguez Santiago
 Agustín Durán

Zobacz też